Сезон 1900/01 —  2-й год со дня основания футбольного клуба.

Некоторые достижения футбольного клуб «Барселона» в сезоне 1900/1901 годов:
 Вице чемпион Кубка Макайя
 Члены клуба: 51

Основные события

1900 
 Первый трофей (бронза) постигнутый в матче перед своим крупнейшим конкурентом ФК Катала со счетом 3 - 1 состоявшемся на поле Ла-Бонанова. Эта встреча открыла сезон 1900-01 года.
 18 ноября: «Барселона» играл на поле рядом с Hotel Casanovas. Первый матч сыгранный в ничью с клубом Hispania (0-0).
 23 декабря: первый матч сыгранный с клубом Societat Espanyola de Futbol, который позже стал «Эспаньол». Матч завершился без голов, в атмосфере братства. Барселона играла этот матч  без иностранных игроков в знак уважения к своему оппоненту.

1901 
 27 января: первая победа «Барселоны» в официальных соревнованиях. Кубок Макайя: Барселона 4 — Эспаньол 1. Все 4 мяча были забиты Жоао Гампером.
 17 марта: Самая крупная победа в истории (Кубка Макайя), Таррагона — «Барселона» 0—18, Гампер забил 9 мячей.
 25 апреля: Уолтер Уайлд сменил на посту президента Бартомеу Террадеса

Состав 
Ниже приведён список футболистов, выступавших за «Барселону» в Кубке Макайя с указанием амплуа, страны-происхождения, количества матчей и голов.

Соревнования

Результаты

Примечания 

Футбол в Европе в 1900 году
Футбол в Европе в 1901 году
1900/1901
Барселона
1901 год в Испании